Miejscowości w USA:
 Herrick – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Herrick – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
Gminy w USA:
 Herrick (ang. Herrick Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Herrick (ang. Herrick Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Herrick (ang. Herrick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Herrick (ang. Herrick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Herrick (ang. Herrick Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel